Assimilation kan syfta på:

 Assimilation (biologi) ‒ en fysiologisk process hos en organismer
 Assimilation (färglära) ‒ färger som ses tillsammans i ett småskaligt mönster upplevs bli mera lika än om de skulle ses var för sig, se Bezoldeffekten
 Assimilation (geologi) ‒ en fullständig upplösning av ett mineral eller bergart i magma alternativt lava
 Assimilation (lingvistik) ‒ förändring av ett språkljud till större likhet med ett närliggande ljud
 Assimilation (psykologi) –  en beskrivning av en process i utvecklingspsykologin
 Assimilation (sociologi) ‒ en minoritet, om processen är fullständig, helt överger sin egen kultur

Se även
 Assimilationspolitik